Zuccaro peut faire référence à

Patronymie
 Federigo Zuccaro (1542 ou 1543-1609), peintre
 Mario Zuccaro, médecin
 Taddeo Zuccaro (1529-1566), peintre

voir aussi